Obergöriach ist der Name folgender Orte:

 Obergöriach (Gemeinde Moosburg), Ortschaft der Gemeinde Moosburg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Obergöriach (Gemeinde Dölsach), Ortsteil in der Gemeinde Dölsach, Bezirk Lienz, Tirol
 Obergöriach (Gemeinde Virgen), Ortsteil in der Gemeinde Virgen, Bezirk Lienz, Tirol

 Zgornje Gorje, Ortsteil der Gemeinde Gorje, Region Gorenjska, Slowenien, deutsch Obergöriach